Haydn ist der Familienname folgender Personen:

 David Haydn (* 1981), britischer Theater- und Filmschauspieler sowie Musicaldarsteller
 David Haydn-Jones (* 1977), kanadischer Schauspieler, Synchronsprecher und Komiker
 Gustav Haydn (1900–1995), deutscher Schneidermeister, Handwerkskammerpräsident und bayerischer Senator
 Johann Evangelist Haydn (1743–1805), Sänger und Bruder von Joseph und Michael Haydn
 Joseph Haydn (1732–1809), österreichischer Komponist
 Lili Haydn (* 1969), kanadische Musikerin, Komponistin und Schauspielerin
 Michael Haydn (1737–1806), österreichischer Komponist, Bruder von Joseph Haydn
 Richard Haydn (1905–1985), britischer Schauspieler und Filmregisseur
 Thomas Haydn (* 1963), deutscher Schauspieler
 Tom Haydn (* 1967), österreichischer Sänger, Liedermacher und Kabarettist

Haydn steht zudem für:
 (3941) Haydn, Asteroid des Hauptgürtels
 Haydn Inlet, Bucht der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Haydnkirche
 Haiden
 Hayden
 Heiden
 Heyden